Парасюк — українське прізвище. Відомі носії:

 Парасюк Володимир Зіновійович (1987) — активіст самооборони Майдану, сотник.
 Парасюк Іван Миколайович (1944–2014) — український вчений у галузі кібернетики, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор.
 Парасюк Ігор Остапович (1953) — доктор фізико-математичних наук, професор (КНУ імені Тараса Шевченка).
 Парасюк Остап Степанович (1921–2007) — український і радянський фізик-теоретик, академік АН УРСР.
 Парасюк Ігор Львович (1962) — директор Проекту USAID ПУЛЬС «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні», кандидат економічних наук, консультант Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіонального розвитку та місцевого самоврядування (2016—2019).

Прізвища на -юк